Clausewitz Engine — игровой движок Paradox Development Studio, используемый с 2007 года. Назван в честь прусского генерал-майора и военного теоретика Карла фон Клаузевица.

История 
Clausewitz Engine был разработан студией Paradox для Europa Universalis III и используется ей в собственных разработках. Для Europa Universalis IV использовался движок обновленной версии 2.5..

Особенности и узнаваемость 
Игры на этом движке имеют узнаваемый дизайн, часто называемый "игры в контурные карты". Карта разделена на провинции или другие территории, объединяемые в более крупные структуры (например, герцогства и королевства). В то же время, особенности движка не ограничивают разработчиков реальной картой мира. Например, Stellaris посвящен космическому пространству, а для Crusaders Kings III существует мод, превращающий игровую карту в Средиземье из «Властелина колец».

Игры 
Список игр на движке Clausewitz Engine:

Примечания 

Кроссплатформенное программное обеспечение
Игровые движки по алфавиту
Программное обеспечение для Windows